Девід Сайм (1944—2020) — шотландський футбольний арбітр. Арбітр ФІФА у 1984—1991 роках.
 Дейв Сайм (1936—2016) — американський легкоатлет, срібний призер Олімпіади-1960.
 Дженніфер Сайм (1972—2001) — американська кіноакторка.
 Дон Сайм — австралійський інформатик і розробник в «Microsoft Research».
 Рональд Сайм (1903—1989) — британський історик; дослідник давньоримської історії.